«Разрушители легенд. Дети» () — американская научно-популярная телепередача выходящая на телеканале Science и являющаяся спин-оффом телепередачи «Разрушители легенд» ().

Разрушитель легенд Адам Сэвидж возвращается в роли ведущего и исполнительного продюсера передачи «Разрушители легенд. Дети». Цель шоу — дать шестерке самых талантливых детей в США возможность показать свои изобретательность и навыки в науке, технологии, инженерии, искусстве и математике. Они будут проверять мифы, похожие на те, что были показаны в «Разрушителях легенд», включающие в себя вождение, взрывы, химию, физику, популярную культуру и многое другое. Премьера передачи состоялась 2 января 2019 года на телеканале Science. Шоу состоит из 10 эпизодов.

Состав: ведущие и их помощники 
Ведущий:

 Адам Сэвидж

Юные разрушители легенд:

 Валери Кастильо — 15 лет. Опытная строитель и эксперт по робототехнике с опытом работы в CAD-графике и 3D-печати.
 Элайджа Хорланд — 12 лет. Создатель-самоучка и программист, который начал собирать компьютеры в 9 лет.
 Кеннан Хью-Яу — 12 лет. Подросток с опытом работы в области кодирования и физики движения. Мечтает стать космонавтом.
 Джесси Лоулесс — 15 лет. Автолюбитель, который в возрасте 12 лет сам создал мини-чоппер.
 Рэйчел Пиццолато — 14 лет. Девочка, которая с детства занимается перемоделированием домов.
 Элли Вебер — 13 лет. Изобретатель патента, признанный 3M одним из 10 лучших молодых ученых в США.

Строители:

 Тамара Робертсон — участник и финалистка шоу «Разрушители легенд: Кастинг» ().
 Джон Марку

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Информация о ведущих
 Информация об эпизодах
 

Телесериалы США, запущенные в 2017 году
Телесериалы США, завершённые в 2017 году
Телесериалы на английском языке
 
Телепередачи США
Научный скептицизм
Телепередачи канала Discovery
Научно-популярные телепередачи